Владимир Николаевич Зинич (; 27 сентября 1968, Кировская область, СССР) — советский, российский и украинский футболист, который играл на позиции нападающего.

Биография 
Клубную карьеру начинал в клубе «Салют» Белгород. В 1988 году перешёл в московский ЦСКА. Далее выступал в одесских клубах СКА и «Черноморец». Играл в Польше за «Карпаты» Кросно, был в клубе штатным пенальтистом. В 1994 году перебрался из запорожского «Торпедо» в воронежский «Факел», с которым в 1996 году добился права выступать в Высшей лиге. Единственный футболист «Факела», бивший пенальти во второй, первой и высшей российских лигах. После окончания игровой карьеры стал тренером. В 2004 году был одним из тренеров в «Салюте». В 2007 году назначен главным тренером «Зодиака», с которым работал также в 2009—2011 годах и в 2012 году. С 2014 года стал руководить клубом «Атом» С июля 2022 года — главный тренер ФК «Металлург» Старый Оскол.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Карпаты» Кросно
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Факел-д»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Салют» Белгород
Тренеры ФК «Металлург-Оскол»